Монастыриха:

 Монастыриха — деревня в Нюксенском районе Вологодской области России.
 Монастыриха — село в Гусятинском районе Тернопольской области Украины.